Loon Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Loon Lake, Ontario, sjö, 
 Loon Lake, British Columbia, sjö,

USA 

 Loon Lake (ort), Washington, Stevens County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar